Эспада  — меч:
 Эспада (оружие) — испанская шпага или испанский меч
 Пустые (Bleach)#Эспада — одна из групп персонажей Bleach
 Пионерский клуб «Эспада» — сюжетообразующий элемент в романе Владислава Крапивина «Мальчик со шпагой»

См. также 
 Дестреза
 Эспада и дага () — стиль фехтования в арнисе/эскриме/кали, унаследованый от испанского фехтования эспадой и дагой
 Дага ()
 Макила ()
 Наваха ()